

Sigle 
 Thermic Effect of Foods – effetto termico del cibo

Codici 
 tef – codice ISO 639-3 della lingua teressa

Altro 
 Tef – variante di teff, il nome volgare di Eragrostis tef